

Geografia 
Inna – fiume che scorre nella municipalità di Rennebu (Trøndelag, Norvegia)
Inna – fiume che scorre nella municipalità di Verdal (Trøndelag, Norvegia)

Musica 
Inna – singolo di Ania del 2004, dall'album Samotność po zmierzchu
Inna – album di Inna del 2015
Inna – album di Ewa Farna del 2015

Persone 
Inna – martire cristiano e santo della Chiesa ortodossa assieme a Pinna e Rimma
Inna – cantante rumena

Altro 
Inna – nome proprio di persona femminile
Inna – film del 1976 diretto da Anna Sokołowska
Inna? – romanzo di Irena Jurgielewiczowa del 1975
848 Inna – asteroide della fascia principale